Michael Brandasu (né le  à Stavanger en Norvège) est un joueur professionnel de hockey sur glace néerlandais.

Carrière de joueur 
Joueur néerlandais qui évolue avec les Stavanger Oilers en Norvège. Il a également joué pour le Amager Ishockey au Danemark.

Au niveau international, il représente son pays depuis 2004.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2005-2006 ||Viking HC ||1. divisjon ||24 ||1 ||2 ||3 ||88 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Stavanger Oilers 2 || 1. divisjon ||29 ||5 ||11 ||16 ||88 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 ||Amager Ishockey ||Danemark-2 ||14 ||2 ||3 ||5 ||85 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Amager Ishockey || Danemark-2 ||21 ||5 ||6 ||11 ||121 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Stavanger Oilers 2 ||1. divisjon ||25 ||9 ||9 ||18 ||79 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Stavanger Oilers ||GET ligaen ||19 ||0 ||0 ||0 ||6 ||18 ||0 ||0 ||0 ||14
|-
|2010-2011 ||Stavanger Oilers ||GET ligaen ||42 ||0 ||5 ||5 ||88 ||14 ||0 ||2 ||2 ||18
|-
|2011-2012 ||Stavanger Oilers ||GET ligaen ||38 ||1 ||3 ||4 ||61 ||8 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2012-2013 ||Stavanger Oilers ||GET ligaen ||24 ||3 ||2 ||5 ||24 ||10 ||0 ||1 ||1 ||2

Internationales

Notes et références 

Naissance en septembre 1986
Naissance à Stavanger
Joueur international néerlandais de hockey sur glace
Joueur norvégien de hockey sur glace
Joueur des Stavanger Oilers
Défenseur de hockey sur glace